Інтернаціоналізм — всесвітній політичний рух, який виступає за посилення економічної та політичної співпраці між країнами, що вважається корисним для всіх партій. 
 Пролетарський інтернаціоналізм — міжнародна єдність пролетаріату.
 Інтернаціоналізми (лінгвістика) — міжнародне слово котре є мовним запозиченням.
 «Інтернаціоналізм чи русифікація?» — книга Івана Дзюби.